Pontcallec (Pontkalleg en breton) peut référer à :
 au marquis de Pontcallec, de son vrai nom Chrysogone-Clément de Guer, chef d'une conspiration, et dont l'arrestation et l'exécution sont le thème d'une gwerz traditionnelle, 
 au marquisat de Pontcallec,
 à la conspiration de Pontcallec,
 à la gwerz Marv Pontkalleg,
 à la Forêt de Pontcallec.